Jorge Galán puede referirse a:

 Jorge Galán (1973), escritor salvadoreño;
Jorge Galán (1974), artista visual;
 Jorge Galán Anaut (1989), futbolista español;
 Jorge Galán científico argentino.
Jorge Rodolfo Galán (1980), docente, comunicador social y político argentino.